Цзян Ин:
 Цзян Ин (1898-1982) — китайский ботаник.
 Цзян Ин (род. 1963) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира.